Nationalrat bezeichnet das Parlament oder eine Kammer des Parlaments sowie deren Mitglieder:
 Nationalrat (Österreich), Abgeordnetenkammer des österreichischen Parlaments
 Nationalrat (Schweiz), große Kammer des Schweizer Bundesparlaments
 Nationalrat (Namibia), Oberhaus des Zweikammernparlaments der Republik Namibia
 Nationalrat (Algerien), Oberhaus des Zweikammerparlaments von Algerien
 Nationalrat (Slowenien), Oberhaus des slowenischen Parlaments

Siehe auch: 
 Nationalrat der Nationalen Front der DDR, siehe Nationale Front (DDR) #Präsidenten des Nationalrates
 Vereinter Nationalrat, Bündnis oppositioneller Parteien in Georgien
 Nationalrat des haitianischen Voodoo, haitianische Organisation